Варюшино — название населённых пунктов.

Россия 
 Варюшино — деревня в Зубцовском районе Тверской области.

Украина 
 Варюшино — село в Веселиновском районе Николаевской области.